Lince - um gênero de felinos
 Lynx (constelação) - a constelação, também conhecida por Lince
 Lynx (navegador web) - um navegador
 XCOR Lynx - uma nave espacial
 Westland Lynx - um helicóptero
 Ash Lynx - personagem fictícia do anime e mangá Banana Fish
 Lynx (Veículo de combate de infantaria) - veículo de combate de infantaria alemão

Desambiguação